Spirocamallanus är ett släkte av rundmaskar. Spirocamallanus ingår i familjen Camallanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar